è un kaijū (mostro tipico della fantascienza giapponese), alto approssimativamente 60 metri e dal peso di circa 15.000 tonnellate.

Storia
Guilala proviene dal pianeta Marte, riuscendo ad arrivare sulla Terra aggrappandosi, sotto forma di un materiale organico volante e di dimensione ridotte, ad una navicella spaziale in missione sul "Pianeta Rosso". Una volta atterrata, si comincia ad evolversi, cercando avidamente dell'energia nucleare, di cui si nutre; mangiando ogni pianta, riesce ad ottenere l'energia necessaria per crescere.

Il MDH, Monster Defiance Headquarters, riesce a sviluppare una sostanza sintetica chiamata Guilalalium; dopo aver sviluppato un piano per attirare Guilala in aperta campagna, il mostro viene avvelenato con il Guilalalium. Il piano riesce e Guilala regredisce allo stato primordiale e viene anestetizzato. Caricato su un razzo, Guilala viene lanciato nello spazio.

Caratteristiche
Non è nota la piena portata dei poteri di questo mostro; resistente a tutti gli attacchi fisici, Guilala è rapido, potente e violento ed ha la capacità di scavare e di mutare la sua forma in quella di una sfera di energia per volare. Il mostro è in grado di sparare sfere di energia devastanti dal suo becco.

Filmografia
Odissea sulla Terra (Uchū daikaijū Girara), regia di Kazui Nihonmatsu (1967)
The Monster X Strikes Back: Attack the G8 Summit (Girara no gyakushū: Tōya-ko Samitto kikiippatsu), regia di Minoru Kawasaki (2008)

Note

Collegamenti esterni
 Guilala: American Commercial Spokesman su Scifijapan.com
 Rodan's Roost:KAiju Stats: Guilala su Kaijuphile.com

Kaiju
Shochiku tokusatsu
Extraterrestri nelle opere di fantasia